Die Premjer-Liha 2017/18 () war die 27. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die zehnte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Am Wettbewerb nahmen zwölf Mannschaften teil.

Der Titelverteidiger war Schachtar Donezk, die Mannschaft konnte ihren Titel verteidigen.

Modus 
Nach einer Doppelrunde (22 Spiele) spielten die ersten sechs Mannschaften weiter um die Meisterschaft, die letzten sechs Teams gegen den Abstieg.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Relegations-Play-offs 

 Tschornomorez Odessa blieb trotz verlorener Relegation im Oberhaus, da sich der FK Poltawa nach Saisonende auflöste.

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18